A sigla CCC pode referir-se a:

 Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha, sala de congressos
 Centro de Controlo do Cern, sala do controlo centralizado dos aceleradores e infra-extructuras da organização
 Centro de Cultura Católica do Porto, formação pastoral na diocese do Porto
 Chaos Computer Club, associação hacker
 Comando de Caça aos Comunistas, organização de extrema-direita
 Conta de Consumo de Combustíveis, encargo do setor elétrico brasileiro
 Centro Cristão da Cidade, igreja cristã protestante

Desambiguações de siglas